Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Montevideo 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Máximo González e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Guillermo Cañas e Martín García 6-3, 7-65.

Teste di serie 

 Máximo González /  Sergio Roitman (Campioni)
 Tomas Behrend /  André Ghem (primo turno)

 Carlos Berlocq /  Fernando Vicente (semifinali)
 Pablo Cuevas /  Cristian Villagrán (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Montevideo 2006